|-
| 95101 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95102 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95103 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95104 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95105 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95106 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95107 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95108 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95109 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95110 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95111 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95112 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95113 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95114 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95115 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95116 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95117 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95118 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95119 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95120 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95121 - || || 12 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95122 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95123 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95124 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95125 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95126 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95127 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95128 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95129 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95130 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95131 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95132 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95133 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95134 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95135 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95136 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95137 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95138 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95139 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95140 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95141 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95142 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95143 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95144 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95145 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95146 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95147 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95148 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95149 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95150 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95151 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95152 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95153 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95154 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95155 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95156 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95157 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95158 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95159 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95160 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95161 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95162 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95163 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95164 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95165 - || || 12 de gener, 2002 || Nyukasa || Nyukasa
|-
| 95166 - || || 6 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95167 - || || 7 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95168 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95169 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95170 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95171 - || || 10 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95172 - || || 11 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95173 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95174 - || || 12 de gener, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 95175 - || || 12 de gener, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 95176 - || || 12 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95177 - || || 14 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95178 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95179 - || 2002 BO || 16 de gener, 2002 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky, Zs. Heiner
|-
| 95180 - || || 19 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95181 - || || 19 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95182 - || || 19 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95183 - || || 18 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95184 - || || 18 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95185 - || || 18 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95186 - || || 18 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95187 - || || 18 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95188 - || || 19 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95189 - || || 19 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95190 - || || 19 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95191 - || || 19 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95192 - || || 20 de gener, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 95193 - || || 19 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95194 - || || 19 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95195 - || || 19 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95196 - || || 19 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95197 - || || 19 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95198 - || || 21 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95199 - || || 21 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95200 - || || 21 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
5